Borghese je lahko:
 Ljudje
 rodbina Borghese
 Scipione Caffarelli-Borghese, duhovnik, škof in kardinal, (1576 - 1633). Bil je zbiralec umetnin in mecen umetnosti.
 Camillo Borghese, italijanski kardinal in papež (1552 - 1621)
 Francesco Scipione Maria Borghese, italijanski kardinal (1697 - 1759).
 Scipione Borghèse, italijanski škof in kardinal (1734 - 1782).
 Valerio Borghese, italijanski častnik (1906 - 1974)
 Scipione Borghese, italijanski princ, politik, raziskovalec, industrialec in dirkač

 Ustanove
 Galerija Borghese